Van Rijckevorsel ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Van Rijckevorsel (* 1976), belgischer Vielseitigkeitsreiter 
 Elie Van Rijckevorsel (1845–1928), niederländischer Physiker, Meteorologe und Kunstsammler 

Rijckevorsel steht für:
 (10441) Van Rijckevorsel, Asteroid des Hauptgürtels